Eklöf är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Eklöf 2 815
 Eklöv 526
 Eklöw 188
 Eklööf 8
Tillsammans blir detta 3 537 personer.

Personer med efternamnet Eklöf eller med varianter av detta namn

 August Eklöf (1837–1912), finländsk industriman
 Christian Eklöw (född 1974), filmregissör och manusförfattare
 Ejnar Eklöf (1886–1954), kompositör, musikdirektör och organist
 Fredrik Eklöv Cattani (född 1974), artist, buktalare och underhållare
 Gunnar Eklöf, inredningsarkitekt
 Isabella Eklöf (född 1978), filmregissör, manusförfattare och klippare
 Johan Eklöf (1875–1948), skådespelare
 Johan Eklöf (född 1973), biolog och skribent
 Katarina Eklöf (född 1974), friidrottare, spjutkastare
 Kurt Eklöf (1925–1995), bankman
 Lage Eklöv (1911–2010), folkbildare, präst och författare
 Leena Eklöf (1939–2016), länsbibliotekarie och kulturchef
 Margareta Eklöf (född 1930), översättare
 Mathias Eklöf(född 1980), internetentreprenör
 Motzi Eklöf (född 1958), forskare, författare och debattör
 Nils Eklöf (1904–1987), friidrottare, medeldistanslöpare
 Pontus Eklöf (född 1996), skådespelare
 Rudolf Eklöw (1904–1986), sportjournalist, fotbollsdomare och idrottsledare
 Signe Eklöf (1881–1972), skådespelare, oopera- och operettsångerska
 Sigrid Eklöf-Trobäck (1873–1948), operettsångerska och teaterdirektör
 Ulf Eklöf (född 1952), företagare
 Ulla Eklöf, född Hesselman (1912–2008), inredningsarkitekt
 Verner Eklöf (1897–1955), finländsk idrottare, aktiv inom fotboll, bandy och på skidor
 Åke Eklöf (1945–2006), ishockeyspelare, företags- och idrottsledare

Se även
  Ekelöf, svenskt efternamn

Källor

Svenska efternamn